Kostel svatého Vincence z Pauly může být:

 Kostel svatého Vincence z Pauly (Paříž)
 Kostel svatého Vincence z Pauly (Sarajevo)
 Kostel svatého Vincence z Pauly (Liberec)
 Kostel svatého Vincence z Pauly (Heiligenblut)

Související články 
 Vincenc z Pauly
 Kaple svatého Vincence z Pauly

Externí odkazy